

Toponymie 

 Berling est une commune française, du département de la Moselle, en région Lorraine.

Personnalités 

 Charles Berling (né en 1958), acteur français ;
 Émile Berling (né en 1990), acteur français, fils de Charles Berling ;
 Heinrich Breling (1849-1914), peintre allemand ; 
 Peter Berling (1934–2017), acteur et écrivain allemand ;
 Philippe Berling (né en 1955), auteur et metteur en scène français ;
 Ute Berling (née en 1957), chanteuse allemande ;
 Zygmunt Berling (1896-1980), général polonais, commandant la première Armée Polonaise de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi